Resultats del Gran Premi d'Espanya de Fórmula 1 de la temporada 1992 disputat al Circuit de Catalunya de Montmeló el 3 de maig del 1992.

Classificació

Altres 
 Pole: Nigel Mansell 1' 20. 190

  Volta ràpida: Nigel Mansell 1' 42. 503 (a la volta 10)

Referències 
 

1992
Espanya
Competicions esportives del 1992 a Catalunya